Baie de la Possession est le nom donné à plusieurs baies :
 La baie de la Possession, en Géorgie du Sud.
 La baie de la Possession, à La Réunion.